Allensville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Allensville (Indiana), im Switzerland County
 Allensville (Clark County, Kentucky)
 Allensville (Todd County, Kentucky)
 Allensville (North Carolina), im Person County
 Allensville (Ohio), im Vinton County
 Allensville (Pennsylvania), im Mifflin County
 Allensville (Tennessee), im Sevier County – nicht mehr existent
 Allensville (West Virginia), im Berkeley County

Siehe auch:
 Allenville